Facette (von lat. facies ‚[Vorder-]Seite‘, ‚Gesicht‘) steht für:
 Facette, Fläche an einem Schmuckstein; siehe Schliff (Schmuckstein)
 Facette, geschliffene Fläche einer Schneide; siehe Schliff (Schneide)
 Facette (Drucktechnik), Anschrägung am Rand einer Druckplatte
 Ommatidium, Teil eines Facettenauges
 Facette, „Seitenfläche“ (Unterpolytop) eines n-dimensionalen Polytops; siehe Polytop (Geometrie)
 Facette, Beschreibungsklasse in der Facettenklassifikation
 Facette, homogener Inhaltsbereich von Persönlichkeitseigenschaften, der beim Entwurf von Methoden zu deren Erfassung abgegrenzt wird 

Siehe auch: